Brückmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Brückmann (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Artur Brückmann (1928–2009), deutscher Übersetzer
 Christian Brückmann (1803–1865), deutscher Gerbermeister, Gastwirt und Politiker
 Felix Brückmann (* 1990), deutscher Eishockeytorwart
 Franz Ernst Brückmann (1697–1753), deutscher Mediziner
 Georg Brückmann (* 1977), deutscher Fotokünstler
 Hans Brückmann (1897–1979), deutscher Jurist, Oberstadtdirektor von Düren
 Helmuth Brückmann (* 1914), deutscher Offizier und Militärattaché; Direktor des Goethe-Instituts
 Johann Georg Brückmann (1896–1973), Politiker (NSDAP)
 Maike Brückmann (* 1984), deutsche Handballspielerin
 Matthias Brückmann (* 1962), deutscher Manager, ehem. Vorstandsvorsitzender der EWE AG
 Reinhold Brückmann (1823–1863), deutscher Mathematiker
 Rudolf Brückmann (1891–1964), deutscher Beamter, Fabrikant und Politiker
 Urban Brückmann (1728–1812), deutscher Arzt, Mineraloge und naturwissenschaftlicher Schriftsteller
 Uwe Brückmann (* 1960), hessischer Politiker (CDU) und Landesdirektor des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
 Walter Brückmann (1934–1993), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Bryggman
 Brüggemann
 Bruckmann